Edward Grant (1926), historiador de la ciencia estadounidense
 Ted Grant (1913-2006), político marxista británico